Katherine Funke (Joinville, 1981) é uma escritora e jornalista brasileira.

Mudou-se para Salvador em 2003, onde viveu até 2013, quando partiu em residência artística a Florianópolis, pelo projeto Viagens na Barca  (Bolsa Interações Estéticas - Residências Artísticas em Pontos de Cultura, da Funarte). 

Depois de publicar Viagens de Walter (2013), voltou a fixar-se em Joinville (SC). 

Publicou em 2010 o seu primeiro livro, Notas Mínimas. Em 2011, recebeu a Bolsa Funarte de Criação Literária, que lhe permitiu escrever o ainda inédito Sem Pressa. 

Em 2016, publicou o conto Compra-se sonho, como parte integrante da Ocupação Coaty, realizada em Salvador (BA) pelo Projeto Ativa. No mesmo ano, ministrou o Curso Livre de Contos na Biblioteca de Pirabeiraba, projeto integrante da Bolsa de Fomento à Literatura do Ministério da Cultura.   

Como jornalista, participou de equipe vencedora do Concurso Tim Lopes de Investigação Jornalística (2006) e foi finalista do Prêmio Esso.   

Colabora com revistas, jornais e blogs como freelancer.   

Em 2017, fundou a editora Micronotas, em Joinville (SC), para editar livros, zines e outras publicações.

Obras
 2010 - Notas Mínimas (Solisluna Editora)  ISBN: 978-85-89059-23-7
 2013 - Viagens de Walter (Solisluna Editora)  ISBN: 978-85-89059-55-8
 2014 - Desordem (Bookstorming)  ISBN: 978-85-68401-00-2 
 2014 - Popcorn unterm Zuckerhut - Junge brasilianische Literatur (Berlim: Klaus Wagenbach, 2013). ISBN: 978-3-8031-2707-5
 2015 - Cisco (E-galáxia)  org. Carlos Henrique Schroeder / V Festival Nacional do Conto  
 2016 - Compra-se sonho (Músculozine)  ISBN: 978-85-8081-073-8

Ligações externas
Quando Ale passou por ali (conto)
Histórias da Katherine (blog)

Escritores de Santa Catarina
Naturais de Joinville
Jornalistas de Santa Catarina